Шафикова — женская форма фамилии .
 Шафикова, Амина Ивниевна (род. 1974) — башкирский российский государственный деятель, музыкант-пианист, преподаватель высшей школы.
 Шафикова, Каусария Фидаиловна (1949—2017) — советская поэтесса и прозаик.